Акви́но () — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Фрозиноне.

Население составляет 5301 человек (на 31.12.2004 г.), плотность населения составляет 281 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 3031. Телефонный код — 00776.

Покровителями города считаются Фома Аквинский, родившийся в его окрестностях, отец которого, был графом Аквинским, владевшим городом, празднование 7 марта, а также святой , празднование 1 сентября.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт города 

Города Италии